Юрий Дмитриевич Чертков (; род. 16 мая 1962, Донецк) — украинский бизнесмен, политик и государственный деятель, народный депутат Верховной рады Украины V (2006—2007), VI (2007 - 2012) и VII (2012—2014) созывов.

Биография 
Родился в Донецке. 

1981 – 1983 годы – служба в вооруженных силах в группе войск СССР в Германии.

Образование 
1981 год – получил образование в Енакиевском металлургическом техникуме, специальность: техник-механик.

2002 год – получил образование в Донецком национальном университете, специальность: экономист.

Деятельность 
1983 – 1985 годы – ученик подземного проходчика, потом подземный проходчик на шахте имени Челюскинцев.

1985 – 1986 годы – слесарь-ремонтник на Донецком хлопково-бумажном комбинате.

1987 – 1988 годы – мастер участка станков с числовым программным управлением на Петровском ремонтно-механическом заводе.

1997 - 2006 годы – собственник ЧП "Петровское".

С 2004 года – почётный президент конноспортивного клуба "Пегас".

Политическая карьера 
2006 - 2007 годы – избран народным депутатом Украины V созыва (Партия регионов Украины).

С 2007 по 2012 год – народный депутат Украины VI созыва.

С 2012 года – народный депутат Украины VII созыва.

Награды и звания 
Народный депутат Украины трёх созывов.

Нагрждён 16 мая 2012 года орденом "За заслуги" III степени.

Семья 
Жена Зубань Эвелина Анатольевна родилась в 1975 году. Домохозяйка. Дочери Юлия (1997) и Ева (1998).

Ссылки 
 Подарок от Януковича как издевательство.

Примечания 

Выпускники Донецкого национального университета
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва